Simon Aspelin e Julian Knowle hanno battuto in finale Lukáš Dlouhý e Pavel Vízner 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Jonas Björkman /  Maks Mirny (terzo turno)
  Martin Damm /  Leander Paes (primo turno)
  Paul Hanley /  Kevin Ullyett (semifinali)
  Mahesh Bhupathi /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Arnaud Clément /  Michaël Llodra (secondo turno)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (terzo turno)

 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (finale)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (campioni) 
 Andrei Pavel /  Alexander Waske (secondo turno) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (terzo turno)
 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (terzo turno) 
 Fabrice Santoro /  Wesley Moodie (primo turno) 
 František Čermák /  Leoš Friedl (secondo turno)
 Eric Butorac /  Jamie Murray (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2007
ATP Tour 2007